Elecciones puede referirse a:
 El plural de elección, el proceso de elegir entre varias posibilidades o alternativas.
 Elecciones, la elección entre varios candidatos.
Elecciones generales
Elecciones legislativas en países con sistema parlamentario
Elecciones presidenciales en países con sistema presidencialista
Elecciones judiciales
Elecciones locales
Elecciones municipales (Elecciones municipales en España)
Elecciones regionales (:Categoría:Elecciones regionales y municipales del Perú)
Elecciones autonómicas
Elecciones al Parlamento Europeo
Elecciones sindicales
Elecciones estudiantiles (centro de estudiantes, consejo escolar, etc.)
Elección papal (en el Papado)
Elección imperial (en el Sacro Imperio Germánico)
Elecciones monásticas y elecciones conventuales (dentro de las órdenes religiosas)
Elección de la sede de los Juegos Olímpicos

Paronimia
No debe confundirse con lecciones.